Дом Афонсу де Санта Мария де Браганса, принц Бейра, герцог Барселуш (; род. 25 марта 1996, Лиссабон) — представитель Португальской королевской династии Браганса. Старший сын и наследник Дуарте Пиу, герцога Браганса, нынешнего претендента на несуществующий престол Португалии.

Биография 
Афонсу де Санта Мария Мигел Габриэл Рафаэл родился в Лиссабоне, столице Португалии. Старший сын Дуарте Пиу (род. 1945), герцога Браганса (с 1976 года), и Изабел Инеш Каштру Курвелу де Эредия (род. 1966) . У него есть младшая сестра, инфанта Мария Франсишка (род. 1997) и младший брат, инфант Диниш, герцог Порту (род. 1999).

Афонсу был крещён 1 июня 1996 года в соборе Браги Эурику Диашем Ногейрой (1923—2014), архиепископом Браги. С момента рождения он получил титулы 16-го принца Бейра и 18-го герцога Барселуша. Его крёстными были принцесса Елена София Бурбон-Сицилийская и дядя по материнской линии, Афонсу Мигел де Эредия.

Принц Афонсу учился в Ораторской школе (католической школе-интернате) в Англии.

Титулы 
  Дом Афонсу де Санта Мария, 16-й принц Бейра, 18-й герцог Барселуш

Стили 
 26 марта 1996 года — настоящее время:  «Его Королевское Высочество Дом Афонсу, принц Бейра, герцог Барселуш».

Награды 
 Большой крест Священного военного Константиновского ордена Святого Георгия

Генеалогия

См. также 
 Принц Бейра
 Герцог Барселуш
 Браганса (династия)

Примечания

Литература 
 Généalogie des rois et des princes de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Gisserot (1998)

Ссылки 
 Страница Дуарте Пиу на официальном сайте дома Браганса

Династия Браганса
Принцы Бейра
Претенденты на трон Португалии
Инфанты Португалии